Mon oncle Napoléon est le titre de plusieurs œuvres : 
 Un roman de l'Iranien Iraj Pezeshkzad publié en 1973 ;
 Une série télévisée iranienne adaptée du roman, réalisée par Nasser Taghvai et diffusée en 1976.